Metzsch-Reichenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Metzsch-Reichenbach (1892–1960), deutscher Bankier 

 Gustav von Metzsch-Reichenbach (1835–1900), deutscher Hofbeamter und Politiker, MdL Sachsen, siehe Gustav von Metzsch